Поска:

 Поска — излюбленный напиток римских легионеров.
 Поска, Иван Иванович (1866—1920) — эстонский юрист, дипломат, государственный деятель.